16-й чемпионат Южной Америки по волейболу среди мужчин прошёл с 24 июля по 1 августа 1985 года в Каракасе (Венесуэла) с участием 6 национальных сборных команд. Чемпионский титул в 15-й раз в своей истории и в 10-й раз подряд выиграла сборная Бразилии.

Команды-участницы 
Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Колумбия, Перу, Уругвай.

Система проведения чемпионата 
6 команд-участниц провели однокруговой турнир, по результатам которого определена итоговая расстановка мест.

Результаты 

 24 июля: Венесуэла — Колумбия 3:0 (15:6, 15:1, 15:4).
 25 июля: Аргентина — Перу 3:0 (15:1, 15:4, 15:6); Бразилия — Колумбия 3:0 (15:1, 15:8, 15:6).
 26 июля: Колумбия — Перу 3:2 (17:15, 11:15, 19:17, 7:15, 15:7); Венесуэла — Уругвай 3:-.
 27 июля: Бразилия — Уругвай 3:0 (15:4, 15:3, 15:2); Венесуэла — Аргентина 3:-.
 28 июля: Уругвай — Перу 3:0 (16:14, 15:11, 15:9); Аргентина — Колумбия 3:0 (15:3, 15:8, 15:13); Бразилия — Венесуэла 3:0 (15:9, 15:10, 15:4).
 30 июля: Бразилия — Перу 3:0 (15:5, 15:4, 15:3); Аргентина — Уругвай 3:-.
 31 июля: Уругвай — Колумбия 3:1 (15:11, 0:15, 15:6, 15:1); Бразилия — Аргентина 3:0 (15:6, 15:11, 15:6); Венесуэла — Перу 3:-.

Итоги

Положение команд

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов

Чемпионаты Южной Америки по волейболу среди мужчин
1985 год в волейболе